Il doppio del Fischer Grand Prix 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Henri Leconte e Pavel Složil erano i detentori del titolo, ma solo Složil ha partecipato in coppia con Tomáš Šmíd.

Složil e Šmíd hanno perso nel 1º turno contro Eric Fromm e Eric Korita.

Mel Purcell e Stan Smith hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Marcos Hocevar e Cássio Motta.

Teste di serie
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Brian Gottfried (primo turno)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1983